L'Observatoire national des cultures urbaines (ONCU) est une association militante qui met en place des programmes pour valoriser les cultures urbaines en développant des projets nationaux tout en soutenant et appuyant l'action de terrain, les acteurs, associations et collectifs.

Genèse   
Il s’agit d’un organisme national indépendant loi de 1901 en cours de création qui a été créé pour accompagner la reconnaissance institutionnelle des pratiques constituant les Cultures Urbaines, ainsi que leurs valorisation et la professionnalisation des différentes filières constituantes du mouvement culturel existant en France depuis les années 1980. Mais aussi continuer à la réflexion sur le développement et l’aménagement des cultures urbaines sur le territoire, en continuant à mobiliser les acteurs de terrain qui animent les cultures urbaines, de formaliser les pratiques artistiques à travers des missions de formation, d’études, de conseil et d’information.

Rassembler  
Cet observatoire a donc pour valeur intrinsèque de rassembler (et non de diviser) les acteurs de ces différents mouvements culturels : 

 En instaurant un dialogue ouvert et transparents entre pratiquants, pouvoirs publics, professionnels et organisations privées, médias… à travers l’organisation de colloques, de conférences et d’événements socio-culturels et sportifs ; Dialogue débouchant sur la création de liens, d’échanges et de services de types collaboratifs.
 En permettant une mise à jour régulière de l’actualité des CU en France et à l’étranger, par le biais du site de l’ONCU. à Echanges et partage d’informations.

La finalité est donc de créer un réseau dense et varié des acteurs du monde des CU, favorisant ainsi le dialogue et l’échange d’informations, la structuration et le développement de ces cultures tout en respectant et en perpétuant un état d’esprit propre aux CU.

Des pôles d'intercations  
Pour cela, l’ONCU se doit d’être représentative de l’ensemble des acteurs participant au développement des CU. Elle doit donc se constituer un réseau regroupant différents pôles distincts et spécifiques : 

 Pôle Enseignement, Formation, Recherche 
 Pôle État et Pouvoirs 
 Pôle Associatif, Structures privées et / ou auto-organisées
 Pôle Entreprises, Sociétés
 Pôle Médias 

La prise en compte des CU ne peut se faire sans interactions entre ces différents pôles.

 à Organisation colloques, séminaires, conférences, réunion afin de discuter autour du constat officiel et officieux du développement des CU en France et au niveau local.
 à Organisation d’événements sportifs et culturels (sports urbains, concerts, expos, concours, rencontre acteurs des CU et scolaires).

Voir aussi

Articles connexes 
 Cultures urbaines
 Sports urbains 
 Sociologie urbaine

Liens externes 

 Observatoire National des Cultures Urbaines

Association ou organisme culturel en France